, un système de transmission d'images digitales depuis un avion en vol vers une base au sol
 Service de défense incendie et secours, en Suisse
 Service départemental d'incendie et de secours, en France